Грюнендаль () — одна из разновидностей бельгийских овчарок. Представляет собой крупную овчарку с густой чёрной шерстью.

Темперамент 
Собаки этой породы внимательны и бдительны. Хотя держат их обычно на улице, они хорошо приживаются и в доме, если только им регулярно давать разминаться.

Экстерьер 
 Рост:
 Кобели: 61—66 см.
 Суки: 56—61 см.
 Глаза: среднего размера, миндалевидные, предпочтительно тёмно-карие.
 Корпус: атлетически сложенный, мускулистый. Глубокая грудь, горизонтальная спина и широкий покатый круп.
 Хвост: очень пушистый, средней длины. В спокойном состоянии опущен, конец загнут кверху. В возбуждении хвост поднят на уровень спины или выше.
 Ноги: длинные, стройные и мускулистые.
 Шерсть: длинная и прямая, с густым подшёрстком. На голове и в нижней части ног шерсть более короткая.
 Окрас: чёрный. Возможны белые отметины.
 Голова: длинная и изящная, с плоскими щеками. Свод черепа и морда одинаковой длины.
 Уши: высоко посаженные, треугольные, стоячие.
 Лапы: передние лапы округлые, задние — овальные, пальцы сводистые, подушечки толстые, когти чёрные.

Ссылки 
 Жизнь с бельгийской овчаркой

Породы пастушьих собак
Породы собак Бельгии